Auken est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Ida Auken (né en 1978), femme politique danoise
 (1913-1968), sexologue et femme politique danoise
Margrete Auken (née en 1945), femme politique danoise
 (née en 1965), joueuse professionnelle de bridge allemande
Svend Auken (1943-2009), homme politique danois

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme danois